Unkenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Unkenbach, Ortsgemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Traustädter Unkenbach oder Treppach, rechter Zufluss des Unkenbach (Main) bei Mönchstockheim, Gemeinde Sulzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Unkenbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Hirschfeld, Gemeinde Röthlein, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Unkenbach (Moschel), linker Zufluss der Moschel, in Obermoschel,  Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Unkenbach (Olfe), rechter Zufluss der Olfe (zur Nuhne) nach Dreislar, Stadt Medebach, Hochsauerlandkreis. Nordrhein-Westfalen
 Unkenbach (Saalach), linker Zufluss der Saalach bei Oberrain, Gemeinde Unken, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Unkelbach